Euphorbia multicaulis puede hacer referencia a:
 Euphorbia multicaulis Thuill., sinónimo de Euphorbia nicaeensis subsp. nicaeensis.
 Euphorbia multicaulis Engelm., nom. illeg., sinónimo de Euphorbia spathulata.